Скручивание — физическое упражнение на пресс.
 Скручивание Дена — определённый тип гомеоморфизма поверхности на себя.
 Скручивание Глака